Bright steht für:
 Bright (Familienname), einen Familiennamen, für Namensträger siehe dort

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bright (Georgia), im Dawson County
 Bright (Indiana), im Dearborn County
 Bright (Mississippi)
 Bright (West Virginia), im Roane County
 Bright (Wisconsin), im Clark County
 Bright Hope (Tennessee)

Orte in Australien:
 Bright (Victoria)

Orte in Irland:
 Bright (County Down)

See in Neuseeland:
 Lake Bright, in der Region Southland

Sonstiges:
 das englische Wort bright steht für: hell, glänzend, leuchtend
 Brights, internationale neuatheistische Bewegung
 John Bright No. 1 Iron Bridge, eine historische Brücke des NRHP im US-Bundesstaat Ohio (NRHP 78002060)
 Bright (Band), japanische Band
 Bright (Film), Fantasy-Action-Film aus dem Jahre 2017

im NRHP gelistete Objekte:
 Bright House, in Lewistown, Montana, ID-Nr. 92001766
 Bright Leaf Historic District, in Durham, North Carolina, ID-Nr. 99001619
 Bright-Lamkin-Easterling House, in Monroe, Louisiana, ID-Nr. 86001063

Siehe auch:
 Bright Automotive
 Bright Band
 Bright Eyes
 Bright November
 Bright Side of Life
 Breit (Begriffsklärung)
 Bride